Szwecja – państwo

 W Polsce
 Szwecja – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Wałcz
 Szwecja – dawna gromada

Inne 
 „Sverige” (pol. Szwecja) – piosenka Basshuntera

Zobacz też 
 Nowa Szwecja – kolonia
 Nowa Szwecja – część wsi Szwecja